Милонас — греческая фамилия. Известные носители:

 Милонас, Лео (род. 1936) — американский адвокат, судья.

 Милонас, Николай Спиридонович (1816—1890) — русский контр-адмирал.
 Милонас, Спиридон Иванович (1778 — 1837) — капитан 1 ранга.

См. также 
 Винтовка Милонаса